Als Kieler Vertrag werden die folgenden Verträge bezeichnet:

 Der Kieler Vertrag von 1814 zwischen Dänemark, Großbritannien und Schweden, siehe Kieler Frieden
 Der Kieler Vertrag von 1867 zwischen Preußen und Oldenburg bei dem Preußen Gebiete an Oldenburg abtrat, siehe Kieler Vertrag (1867)